Сегунда 1992/1993 () — 62-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 5 сентября 1992 года и закончился 20 июня 1993 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стыковые матчи 
За право играть в сезоне 1993/1994 в Примере проводились стыковые матчи между командами занявшим 17-е и 18-е места в сезоне 1992/1993 и клубами, занявшими 3-е и 4-е места в Сегунде.

Эспаньол — Расинг Сантандер

Мальорка — Альбасете

Ссылки 
 Сегунда 1992/93 на lfp.es 

1992/1993
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1992 году
Спорт в Испании в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993